Hans Jensen Bryder (* 16. August 1887 in Tranebjerg; † 18. August 1971 in Onsbjerg) war ein dänischer Arzt.

Leben 
Hans Jensen Bryder war der Sohn des Hofbesitzers Jens Søren Jensen Bryder (1865–1929) und seiner Frau Dorthe Kirstine Jensen (1861–1941). Er schloss 1906 die Sorø Akademi ab und begann anschließend ein Medizinstudium, das er 1914 als cand. med. abschloss. Im selben Jahr wurde er zum Hilfsarzt in Helsingør und zum Reservearzt im Militär ernannt. Am 5. Juni 1915 heiratete er die Krankenschwester Astrid Johanne Hertz (1887–1973), Tochter des Amtswegeassistenten Ludvig Theodor Hertz (1849–1928) und seiner Frau Olivia Knudsen (1850–?). Im selben Jahr wurde er nach Grönland geschickt und zum Distriktsarzt in Upernavik ernannt. 1920 kehrte er nach Dänemark zurück. Dort wurde er Mitglied der Autorengruppe von Grønland i tohundredeaaret for Hans Egedes landing und schrieb den administrativen Teil des Kapitels zum Kolonialdistrikt Upernavik. Nach seiner Rückkehr nach Dänemark wurde er Kreisarzt in Birkelse. Er starb 1971 zwei Tage nach seinem 84. Geburtstag nahe seinem Geburtsort auf Samsø.

Einzelnachweise 

Distriktsarzt (Grönland)
Mediziner (20. Jahrhundert)
Autor
Däne
Geboren 1887
Gestorben 1971
Mann